Pfaffengrundbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Pfaffengrundbach (Böse Sieben), rechter Zufluss der Bösen Sieben im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Pfaffengrundbach (Gailbach), rechter Zufluss des Gailbachs in Aschaffenburg, Bayern
 Pfaffengrundbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen